Ngora (plaats), plaats in Oeganda
 Ngora (district), district in Oeganda